Ferran peut désigner :

Patronymes 
 Catherine Ferran (1945-), actrice française ;
 Claude Ferran (1948-), animateur de radio et dessinateur de presse français ;
 Gil de Ferran (1967-), pilote automobile brésilien ;
 Jacques Ferran (1920-2019), journaliste sportif ;
 Jean-Jacques Ferran (?-),  ingénieur du son français ;
 Manuel Ferran (1830-1896), peintre espagnol ;
 Pascale Ferran (1960-), réalisatrice française.

Toponymes 

 Ferran, commune française de l'Aude ;
 Le château de Sant Ferran en Catalogne ;
 La rue Ferran à Barcelone.

Voir aussi